Welykosillja (ukrainisch ; russische Entsprechung Welikoselje/Великоселье) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Nyschnjohirskyj, siehe Welykosillja (Nyschnjohirskyj)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Welykosillja (Sambir)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Welykosillja (Tscherniwzi)